Romoli ist der Familienname von:

 Dino Luigi Romoli (1900–1985), römisch-katholischer Bischof von Pescia
 Marina Romoli (* 1988), italienische Radrennfahrerin